

Селища міського типу
 Кам'яне — Запорізька область, Запорізький район
 Кам'яне — Луганська область, Ровеньківський район

Села
 Кам'яне — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Кам'яне — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Кам'яне — Донецька область, Кальміуський район
 Кам'яне — Львівська область, Стрийський район
 Кам'яне — Миколаївська область, Баштанський район
 Кам'яне — Одеська область, Подільський район
 Кам'яне — Рівненська область, Сарненський район
 Кам'яне — Сумська область, Сумський район
 Кам'яне — Херсонська область, Бериславський район 

Селище
 Кам'яне — Сумська область, Сумський район

Заказник:
 Камінне Село — пам'ятка природи, геологічний заказник державного значення

Див. також 
 Каменне
 Кам'яне Поле
 Кам'яне-Случанське